Polybos (gr. Πόλυβος; latinisiert Polybus) ist ein griechischer, männlicher Personenname. Die Bedeutung des Namens ist „reich an Rindern“.

Mythologische Namensträger sind:

 ein König von Korinth und Sikyon, siehe Polybos (König)
 der Sohn des Eurymachos aus Zakynthos, ein Freier der Penelope, Gattin des Odysseus
 ein anderer Freier der Penelope aus Zakynthos
 ein phäakischer Künstler, der ein Ballspiel erfand
 ein Sohn des Antenor
 ein König von Theben in Ägypten, der den auf der Rückkehr von Troja verschlagenen Menelaos freundlich aufnahm. Er schenkte der Helena auf ihrer Hochzeit ein silbernes Körbchen mit goldener Spindel. Telemachos, der Sohn des Odysseus, sah es auf der Suche nach seinem Vater in Sparta.

Historische Namensträger sind:
 Polybos (um 400 v. Chr.), koischer Arzt und angeblicher Schwiegersohn des Hippokrates von Kos

Siehe auch:
 Polybios
 Polybius